Почотитла има више значења:

 Почотитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Почотитла (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Почотитла (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику